Нариман Микаил оглы Ширинов (; ) — советский и азербайджанский учёный в области ветеринарии. Член-корреспондент ВАСХНИЛ (1991).

Биография 
Родился 07 ноября 1929 года в селе Караханлы Товузского района Азербайджанской ССР.

Окончил Московскую ветеринарную академию (1954). Некоторое время работал старшим ветеринарным врачом Белоканской МТС.

С 1955 по 2003 год в — лаборант, младший научный сотрудник, заведующий проблемной лабораторией. Азербайджанского научно-исследовательского ветеринарного института. 

Сфера научных интересов — гельминофауна и гельминтозы домашних водоплавающих птиц, эффективность использования пиперазинсульфата при гангулетеракидозе гусей и уток; изучение действия препаратов нефтяного происхождения в качестве акарицидных, гельминтоцидных, дезинфекционных средств и стимуляторов роста животных и птиц.

Доктор ветеринарных наук (1970), профессор (1974), член-корреспондент ВАСХНИЛ (1991). Член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана.

Опубликовал около 200 научных трудов, в том числе 3 книги и 2 монографии. Получил 6 авторских свидетельств на изобретения.

Достижения 
Выявил 46 видов гельминтов, паразитирующих на домашних водоплавающих птицах, 10 из которых были ранее неизвестны.

Испытав почти 1000 средств, выявил эффективные акарицидные, гельминтоцидные и дезинфицирующие препараты. Разработал и внедрил в животноводческих хозяйствах Азербайджана мероприятия против эхинококкоза и ценуроза овец, аскаридиоза кур и иксодовых клещей-переносчиков возбудителей пироплазмидозов крупного рогатого скота.

Научные работы 
 «Препараты нефтяного происхождения в ветеринарии» М.: Колос, 1970. — 176 с.

Награды 
 Лауреат Государственной премии Республики Азербайджан
 Орден «Знак Почёта»
 Медали

Источники 
 Ширинов Нариман Микаил оглы

Ветеринары Азербайджана